Il doppio del torneo di tennis Casablanca WCT 1970, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Mark Cox e Graham Stilwell che hanno battuto in finale Marty Riessen e Roger Taylor 6-4, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Casablanca WCT 1970